Диродийгептадекабериллий — бинарное неорганическое соединение
родия и бериллия
с формулой BeRh,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диродийгептадекабериллий образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,419 нм, c = 1,008 нм, Z = 1,
структура типа диторийгептадеканикеля NiTh
.

Примечания 

роди
бери